Konge af Danmark: Christoffer 3. 1440-1448

Se også 1443 (tal)

Begivenheder 
 1. januar - Christoffer 3. af Bayern krones til dansk konge i Ribe.
 Der etableres en stadsret i København

Født 
 4. december – Den senere Pave Julius 2. (pave 1503-1513), Michelangelos og Rafaels beskytter

Eksterne henvisninger

Referencer 

 
43
Artikler om enkelte år